

Pessoas 
 Nina Hagen

Localidades 
 Hagen
 Hagen (Mosela)

Ou ainda:
 Hägen

Desambiguações de topônimos